Voici la liste des planètes mineures numérotées de 367001 à 368000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 367001 à 368000

367001-367100

367101-367200

367201-367300

367301-367400

367401-367500

367501-367600

367601-367700

367701-367800

367801-367900

367901-368000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000